«Отвали!» () — кинофильм режиссёра Майкла Ритчи вышедший на экраны в 1994 году.

Сюжет 
После того как полиция узнала, что наёмный убийца бандитов поселился по соседству с Робберсонами, стражи правопорядка решили выследить, кто это. И для этого установили полицейский пост в доме Робберсонов. На дежурство заступил здравомыслящий, уравновешенный Джейк Стоун. Вопрос в том, сможет ли Джейк продержаться до поимки плохих парней. Потому что Робберсоны настолько хотят помочь ему, что буквально сводят с ума.

В ролях

Сборы и критика 
Комедия неудачно стартовала в прокате и в итоге собрала в США 11,3 млн долларов. Фильм получил негативные отзывы критиков с 15 % положительных рецензий согласно Rotten Tomatoes.

Примечания

Ссылки 
   (на основе 20 профессиональных рецензий; 15 % положительных отзывов)

Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Майкла Ритчи
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года